PERI como sigla puede significar:

 PERI GmbH (1969), empresa alemana fabricante de andamios y encofrados.
 Political Economy Research Institute (1998), instituto de la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos.
 Partido Ecologista Radical Intransigente (2013), partido político ecologista uruguayo.
 Plan Especial de Reforma Interior, instrumentos de planeamiento de desarrollo para la Reforma interior de las ciudades de España.

Otros 
 Peri